Lüttge ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lüttge (1900–1978), deutscher Politiker (FDP)
 Günter Lüttge (1938–2000), deutscher Politiker (SPD)
 Gustav Lüttge (Vizeadmiral) (1890–1963), deutscher Marineoffizier
 Gustav Lüttge (1909–1968), deutscher Garten- und Landschaftsarchitekt
 Johanna Lüttge (1936–2022), deutsche Leichtathletin
 Marion Lüttge (* 1941), deutsche Leichtathletin
 Martin Lüttge (1943–2017), deutscher Schauspieler
 Rudi Lüttge (1922–2016), deutscher Geher
 Ulrich Lüttge (* 1936), deutscher Botaniker
 Werner Lüttge (1895–1979), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer

Siehe auch:
 Lüdtge
 Lütge
 Lütke
 Lüttger